DQV steht für:
 Sternenklasse von pulsationsveränderlichen Weißen Zwergsternen, siehe ZZ-Ceti-Stern #Klassifikation
 Deutscher Quiz-Verein

Abkürzung